The Brothers kan syfta på följande platser

Australien 

 Casuarina Islets, öar, South Australia,

Egypten 

 Al Ikhwān (öar), Al-Bahr al-Ahmar,

Hongkong 

 Mo To Chau, öar,

Sydgeorgien och Sydsandwichöarna 

 Sørn and Bernt, klippor,

USA 

 The Brothers (berg i USA, Washington), Jefferson County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Egyptenförgreningar
Robotskapade Hongkongförgreningar
Robotskapade Sydgeorgien och Sydsandwichöarnaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar